Vizurești se poate referi la:

Vizurești, Dâmbovița
Vizurești, Galați